Формула-1 (значения):

 Формула-1 — высший класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами, по регламенту которого проводится чемпионат мира.
 Соревнование автомобилей в классе  в Австралии.
 Соревнование автомобилей в классе Формула-1 в Великобритании.
 Соревнование автомобилей в классе  в ЮАР.
 Соревнование автомобилей в классе Формула-1 в СССР (по техтребованиям, отличавшимся от международных).
 Класс гоночных судов и название чемпионата мира по гонкам на водно-моторной технике класса Формула-1 (водно-моторный спорт).
 Формула-1, упразднённая категория в мотогонках Формула ТТ.